Malsius ist der Familienname von
 Johannes Malsius (um 1545–1594), deutscher evangelischer Geistlicher, Hofprediger
 Simon Malsius (1585–1648), deutscher Jurist und Kanzler